Gwinn ist der Name folgender Orte:

 Gwinn (Michigan), Ort in Michigan, Vereinigte Staaten

Gwinn ist der Familienname folgender Personen:

 Curtis Gwinn (* 1975), US-amerikanischer Drehbuchautor 
 Donald Gwinn (1902–1961), US-amerikanischer Hammerwerfer
 Giulia Gwinn (* 1999), deutsche Fußballspielerin
 John Gwinn (1791–1849), US-amerikanischer Offizier
 Lambert Estes Gwinn (1884–1958), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Mary Mackall Gwinn (1860–1940), US-amerikanische Literaturwissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Peter Gwinn, US-amerikanischer Komiker und Schauspieler 
 Ralph W. Gwinn (1884–1962), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Quinn
 William M. Gwin (1805–1885), US-amerikanischer Arzt und Politiker